Oeta bezeichnet:
 ein Gebirge (altgriechisches Land), siehe Iti (Gebirge)
 einen indonesischen Ort auf der Insel Kasiui, siehe Utta (Kasiui)
 Staphylus oeta, ein Schmetterling der Familie der Hesperiidae

OETA steht für:
 Oklahoma Educational Television Authority, ein öffentlich-rechtliches Fernsehsender in Oklahoma, USA
 Occupied Enemy Territory Administration, Verwaltung der britischen und französischen Behörden über die arabischen Gebiete des ehemaligen Osmanischen Reiches während und nach dem Ersten Weltkrieg.

Abkürzung